«Славяне» — советская англоязычная рок-группа, хронологически третья в стране (после «Brothers» и «Сóколов»). Записей «Славяне» не оставили.

История 
Коллектив основан в 1964 году. Пели по-английски. Александр Градский, будучи с осени 1965 года гитаристом и вокалистом группы, настаивал на аутентичном русскоязычном репертуаре, поскольку остальные коллективы исполняли песни из репертуара The Beatles и The Rolling Stones.

Состав 
 Александр Градский — вокал, гитара;
 Михаил Турков — гитара;
 Вадим Маслов — электроорган;
 Виктор Дегтярёв — бас-гитара;
 Вячеслав Донцов — ударные.

Параллельная работа 
Градский, Дегтярёв, Донцов с 1966 по 1968 год работали в составе группы «Лос Панчос», исполнявшей танцевальную музыку. Одновременно Дегтярев с 1967 года выступает в группе «Скифы».

Вся аппаратура была самодельной… Оборудование, сконструированное неким Сашей Королёвым, состояло из трёх 25-ваттных гитарных усилителей и 100-ваттной голосовой системы. Стоил весь комплект тысячу рублей. Все группы играли только на танцах — в фойе институтов, школах, студенческих кафе и общежитиях — и получали за выступление по 50-100 рублей по договорённости с организаторами.

См. также 
 Скоморохи (группа)
 Земляне (группа)
 Воскресение (рок-группа)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Неофициальный сайт Александра Градского
 Редкие записи Александра Градского
 Фото из личного архива певца
 Александр Градский в Мурманске
 
 
 

Александр Градский
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1964 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1966 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы СССР